Willmersdorf può riferirsi a:
 Willmersdorf – frazione della città tedesca di Luckau
 Willmersdorf – frazione della città tedesca di Werneuchen
 Willmersdorf – frazione della città tedesca di Cottbus

Pagine correlate 
 Wilmersdorf (disambigua)